Die in Washington, D.C. angesiedelte, internationale Nichtregierungsorganisation Freedom House veröffentlicht jedes Jahr einen Bericht Freedom in the World, in dem über die Freiheitsrechte in den Ländern der Welt berichtet wird. Im Folgenden ist die Freedom-in-the-World-Länderliste 2019 wiedergegeben. Diese fasst die Verhältnisse des Jahres 2018 zusammen.

Gemäß World Freedom House galten im Jahre 2018:
 86 Staaten als „frei“, 2,9 Milliarden Menschen, 39 % der Weltbevölkerung,
 59 Staaten als „partiell frei“, 1,8 Milliarden Menschen, 24 % der Weltbevölkerung,
 50 Staaten als „nicht frei“, 2,7 Milliarden Menschen, 37 % der Weltbevölkerung (wovon mehr als die Hälfte in einem einzigen Land, der Volksrepublik China lebte).

Während Simbabwe von „nicht frei“ zu „partiell frei“ geändert werden konnten, mussten Uganda und Nicaragua auf „nicht frei“ zurückgestuft werden. Daneben wurden Ungarn und Serbien von „frei“ auf „partiell frei“ zurückgestuft.

Von den 50 als „nicht frei“ deklarierten Ländern wurden folgende 13 als die „Übelsten der Üblen“ (worst of the worst) eingestuft (mit Kurzcharakterisierung durch Freedom House):
 Zentralafrikanische Republik, Libyen, Somalia, Südsudan – erschüttert durch Bürgerkrieg
 Syrien – erschüttert durch Bürgerkrieg, umkämpfte Diktatur
 Nordkorea, Eritrea, Usbekistan – hermetischer Polizeistaat
 Saudi-Arabien – absolute Monarchie
 Tadschikistan – Familien-Kleptokratie
 Äquatorialguinea, Turkmenistan – Öl-Kleptokratie

Mit Besorgnis wurde auch die nahezu kontinuierliche Abnahme des Freiheitsindexes in den Vereinigten Staaten kommentiert: Die USA, die im Jahr 2009 noch einen Punktwert von 96 erhalten hatten, sanken 2018 auf 86 Punkte. Angriffe auf die Unabhängigkeit der Justiz, Versuche zur Dämonisierung der Presse (fake news), Interessenkonflikte und Korruption, Wahlbeeinflussung und anderes hätten in den Vereinigten Staaten zugenommen.

Liste 
Die Länderliste im genannten Bericht führt die Länder entsprechend ihren Freiheitsgraden auf. Zum einen wurden politische Rechte (PR) und zum anderen bürgerliche Freiheiten (BF) nach einem Punktesystem bewertet. Ein Punktwert von ‚1‘ bedeutete „maximal frei“, einer von ‚7‘ „am wenigsten frei“. Die Pressefreiheit ist mit einem eigenen Punktsystem bewertet. Ein Punktwert von ‚0‘ bedeutete „am wenigsten frei“, einer von ‚4‘ „maximal frei“. In einigen Ländern wurde auch die Freiheit des Internets bewertet.

Der Freiheitsgrad wurde anhand eines Gesamt-Scores klassifiziert, wobei die Einteilung in die drei Klassen „frei“, „partiell frei“ und „nicht frei“ möglich war.
Ein höherer Gesamt-Score kennzeichnet einen höheren Grad an Freiheit. Die Kennzeichnungen  und  zeigen positive bzw. negative Entwicklungen seit der letzten Erhebung an. Nicht allgemeine anerkannte Länder oder bestimmte Gebiete für die Freedom House einen eigenen Bericht veröffentlicht, sind mit Kursivschrift gekennzeichnet.

Siehe auch 

 Liste von Ländern nach persönlicher Freiheit (Legatum Prosperity Index 2019)
 World Happiness Report (Welt-Glücks-Bericht der UNO)
 Liste von Freiheitsindizes (weltweite Messgrößen)

Quelle 
 Freedom House: Freedom in the World 2019. Washington/New York 2019 (englisch; mit Berichten; freedomhouse.org PDF: 1,3 MB, 31 Seiten).

Sozialwissenschaftliche Kennzahl
Demografie
Liste (Politik)
Liste (Staaten)